Arvid Blomberg kan syfta på:

* Arvid Blomberg (1866–1955), svensk ingenjör och militär
 Arvid Blomberg (1883–1973), svensk ingenjör och företagsledare